Струве, Густав:
 Струве, Иоганн Кристоф Густав фон (Густав Антонович) (1763—1828) — российский дипломат.
 Струве, Густав Егорович (1834—1882) — российский инженер и предприниматель, генерал-майор.
 Струве, Густав фон (1805—1870) — немецкий политический деятель, один из руководителей революции в Германском союзе 1848—1849 годов.